Сергей Георгиевич Курзенко́в (1911—1981) — советский лётчик-ас истребительной авиации ВВС ВМФ СССР в годы Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза (24.07.1943). Полковник (13.09.1950).

Краткая биография 
Родился 24 июня (7 июля) 1911 года в городе Омске в семье рабочего-текстильщика. Русский. Старший брат Героя Советского Союза Александра Курзенкова (1920—1945), их младший брат Николай (1925) также стал военно-морским лётчиком и в конце Великой Отечественной войны служил в ВВС Черноморского флота. Хотя отец был рабочим из Московской губернии, семья в начале XX века после 1906 года уехала в Сибирь на волне переселенчества. После рождения Сергея семья перебралась ещё дальше на восток и несколько лет жила на станции Зима в Иркутской губернии, там родился брат Александр. Однако после Гражданской войны в 1922 году Курзенковы вернулись на родину в деревню Таширово Наро-Фоминского уезда Московской губернии.

Окончил школу-семилетку в 1927 году, школу ФЗУ в 1929 году. С 1929 года работал подмастерьем на Наро-Фоминской ткацкой фабрики, а когда окончил в 1931 году 1-е Всесоюзные курсы по подготовке специалистов текстильной промышленности при Ленинградском текстильном институте  — стал мастером этой фабрики. С 1932 года — заведующий производственным обучением на прядильно-ткацкой фабрики в городе Наро-Фоминске Московской области. Член ВКП(б) с 1930 года. 

В Военно-Морском флоте СССР с августа 1933 года. В 1935 году окончил Военную школу морских лётчиков и лётчиков-наблюдателей РККА имени И. Сталина в Ейске. Как один из лучших выпускников, после окончания училища в декабре 1935 года был оставлен в нём лётчиком-инструктором. В январе 1939 года был переведён инструктором-лётчиком в Военно-морское авиационное училище имени С. А. Леваневского, позднее стал там же командиром звена. Перед войной одновременно учился на заочном факультете командно-штурманского состава Военно-воздушной академии, но из-за начала войны не окончил.

На фронтах Великой Отечественной войны с октября 1941 года. Тогда был назначен командиром звена 72-го смешанного авиационного полка ВВС Северного флота. В октябре 1941 года его перевели пилотом в 78-й истребительный авиационный полк ВВС ВМФ. Летал на ленд-лизовском истребителе «Харрикейн». 

В конце 1941 года по ошибке сбил свой самолет Пе-2, был обвинён в преступной халатности. Дело было передано в военный трибунал, однако благодаря вмешательству командира полка Б. Ф. Сафонова его удалось прекратить. 

В июне 1942 года его вернули во 2-й гвардейский смешанный авиационный полк ВВС Северного флота (бывший 72-й сап ВВС СФ, которому в январе 1942 года было присвоено гвардейское звание) на должность пилота. Вскоре он стал заместителем командира эскадрильи, а в октябре 1942 года полк преобразован во 2-й гвардейский истребительный авиационный полк ВВС Северного флота. В ноябре 1942 года переведён на должность заместителя командира 78-го истребительного авиационного полка ВВС ВМФ. Первую победу одержал в бою 4 марта 1942 года, все победы одержал в период март—июнь 1942 года.

Помощник командира 78-го истребительного авиаполка ВВС Северного флота (6-я истребительная авиадивизия ВВС Северного флота) капитан Курзенков С. Г. к марту 1943 года совершил 209 боевых вылетов, в 20 воздушных боях уничтожил 9 и повредил 4 самолёта противника. 7 боевых вылетов совершил на штурмовку аэродрома Луостари, где уничтожил капонир с самолётом, домик лётного состава и ещё один самолёт на земле повредил.

28 февраля 1943 года при подлёте к своему аэродрому его самолёт по ошибке сбил снаряд советского зенитного орудия. Курзенков выпрыгнул с парашютом, но в момент раскрытия купола лямки парашюта оборвались, и лётчик с высоты 700 метров упал на сильно заснеженный склон сопки, что и спасло ему жизнь. Тем не менее лётчик получил тяжелейшие травмы, был спасён флагманским хирургом Северного флота Д. А. Араповым (выполнено 14 операций, пришлось удалить разорванную почку) и до августа 1943 года находился в госпитале, после чего был списан с лётной работы по состоянию здоровья.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 июля 1943 года «за образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство», капитану Курзенкову Сергею Георгиевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

С августа 1943 года служил начальником отделения в Управлении боевой подготовки и военных учебных заведений Главного управления ВВС ВМФ, с апреля 1946 — старшим офицером отдела боевой подготовки Управления ПВО ВМФ, с июня 1949 года — офицером оперативного отдела штаба авиации ВМФ. В августе 1950 года уволен в запас.

В 1956 году окончил Московский литературный институт имени Горького и занялся литературной деятельностью, автор нескольких книг. Жил и работал в Москве.

Умер 18 ноября 1981 года. Урна с прахом захоронена в колумбарии на Ваганьковском кладбище.

Награды 
 медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (24.07.1943)
 орден Ленина (24.07.1943)
 два ордена Красного Знамени (22.05.1942; 2.06.1942)
 орден Отечественной войны I степени
 орден Красной Звезды (20.06.1949)
 ряд медалей СССР
 Военно-морской крест (США; 23.6.1943)

Сочинения 
 Курзенков С. Г. Под нами — земля и море. — М.: Воениздат, 1960. — 162 с.
 Курзенков С. Г. Рассказы о летчиках. — М., 1960. — (Библиотечка журнала «Советский моряк»).
 Курзенков С. Г. Особое задание: Рассказы о летчиках. — М.: Советская Россия, 1963. 
 Курзенков С. Г. Рассказы летчика. — М.: Воениздат, 1965. — (Библиотечка журнала «Советский воин»). 
 Курзенков С. Г. Воздушный ас [О дважды Герое Советского Союза Б. Сафонове]. — М.: Издательство ДОСААФ, 1966.
 Курзенков С. Г. Корабли салютуют герою. // Рассказы о партии: в 3 т. — 2-е изд., доп. — М.: Политиздат, 1977. — Т. 2. — С. 342—360.
 Agdflieger. / Oberst Sergei Georgijewitsch Kursenkow, Generalmajor Arseni Wassiljewitsch Woroshejkin; Ins Deutsch. übertr. von Harald Krehahn und Heinz Kübart. — Berlin: Deutsch. Militärverl., 1964.

Память 
 Бюст С. Г. Курзенкова, в числе 53-х лётчиков-североморцев, удостоенных звания Героя Советского Союза, установлен в пос. Сафоново на Аллее Героев около музея ВВС СФ.
 Именем Братьев Курзенковых названа улица в Наро-Фоминске.
 В Наро-Фоминске на пересечении улиц маршала бронетанковых войск П. П. Полубоярова и Братьев Курзенковых установлена памятная стела. 
 На Аллее славы Героев-нарофоминцев установлен обелиск в честь Героя Советского Союза Сергея Георгиевича Курзенкова (2014).
 Имя Героя Советского Союза С. Г. Курзенкова присвоено самолёту МиГ-31 174-го Гвардейского Краснознамённого Печенгского истребительного авиационного полка имени Б. Ф. Сафонова.

Примечания

Литература 
 
 Бойко В. С. Крылья Северного флота. — Мурманск: Мурманское книжное издательство, 1976. — 317 с.
 Герасименко Д. Я., Колкер И. И., Нехорошков Ф. А. Славен героями Северный флот. 30-летию разгрома гитлеровских захватчиков в Заполярье посвящается. — Мурманск: Мурманское книжное издательство, 1974. — 208 с.
 Герои огненных лет: очерки о москвичах — Героях Советского Союза. — М.: Московский рабочий, 1984. — Кн. 7. — С. 181—186.
 Советские писатели на фронтах Великой Отечественной войны: в 2 книгах. — Книга 2. — М.: Наука, 1966. — 732 с. — С. 512—515.
 Сорокажердьев В. В. Они сражались в Заполярье: Герои Советского Союза, 1939—1945: боевые биографии. — Мурманск: Книжное издательство, 2007. — ISBN 978-5-85510-305-2.

Ссылки 
 
 С. Г. Курзенков Сайт 174-го Гвардейского Краснознамённого Печенгского истребительного авиационного полка имени Б. Ф. Сафонова
 Музей ВВС СФ Фотоальбом об истории музея ВВС СФ
 Козлов И. А., Шломин В. С. Краснознаменный Северный флот
 Неизвестные лица II Мировой

Выпускники Ейского высшего военного авиационного училища лётчиков
Лётчики морской авиации Великой Отечественной войны
Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Мемуаристы СССР
Члены КПСС
Выжившие при падении с высоты
Участники советско-японской войны (СССР)
Похороненные в колумбарии Ваганьковского кладбища